Thoa kan syfta på följande:

 Thoa (djur) – ett släkte av pansarsköldlöss
 Thoa lophopetali – en insektsart